El nombre de José María Bustillo puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José María de Bustillo Gómez de Barreda (c. 1803-1868). Teniente general de la Armada Española y ministro de Marina de España en varias ocasiones.
 José María Bustillo (1816-1910). Político y militar argentino que alcanzó el grado de general de división.
 José María Bustillo (m. 1855). Político hondureño que fue Jefe de Estado de Honduras en 1835 y presidente provisional del mismo país en 1839.